Cristo in casa di Marta e Maria – dipinto di Tintoretto
Cristo in casa di Marta e Maria – dipinto di Diego Velázquez
Cristo in casa di Marta e Maria – dipinto di Jan Vermeer
Cristo in casa di Marta e Maria – dipinto di Fabrizio Santafede